Misionář je slovo původně označující propagátora náboženství. Postupně ale začalo být používáno i v jiných významech.

 Misionář – propagátor náboženství
 Misionář (film) – britská komedie z roku 1982
 tzv. misionářská pozice – sexuální poloha